Рафаел Надал је дванаести пут освојио титулу. У финалу је победио Доминика Тима са 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Главни жреб

Отворено првенство Француске у тенису 2019.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно